Allá en el Rancho Grande puede referirse a las siguientes películas mexicanas del director Fernando de Fuentes:

 Allá en el Rancho Grande (película de 1936) de 1936, interpretada por Tito Guízar y Esther Fernández.
 Allá en el Rancho Grande (película de 1949) de 1949, interpretada por Jorge Negrete y Lilia del Valle.